Британские острова может означать:

 Британские острова — архипелаг на северо-западе Европы, между Северным морем и Атлантическим океаном.
 Британские острова — термины для описания различных географических, политических и исторических реалий, связанных с этим понятием.